Buchbach, une commune de Bavière en Allemagne.
 Buchbach, une commune de Basse-Autriche.